A Taça de Santiago Sul (Praia) de 2018–19 foi a edição da Taça de Santiago Sul, competição sob alçada de Associação Regional de Futebol de Santiago Sul. O temporada iniciado na 5 de Dezembro e terminado em 27 de março.

Foi o segundo tempo com 22 clubes. 54 golos foi artilheirado.

O Académica da Praia venceu sobre Celtic da Praia e sagrando-se campeão da Taça pela segundo e vez final. O Académica da Praia qualificado por segunda vez ver Taça de Cabo Verde (o próximo em seis anos) e mais tarde,o Super Taça de Santiago Sul os venceador da taça.

Equipas Participantes

Primeira Divisão 
(12 Equipas)
 Académica da Praia
 Bairro - Craveiro Lopes (ou Bairro Novo do Oeste)
 Benfica da Praia (Benfiquinha)
 Boavista FC da Praia
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Desportivo da Praia
 Relâmpago
 AD Ribeira Grande - baseado na Cidade Velha
 Sporting Clube da Praia
 Tchadense - Achada de Santo António
 CD Travadores
 Unidos dos Norte

Segunda Divisão 
(10 Equipas)
Achada de São Filipe (novo clube) - venceu na jogos qualificações ver Segunda Divisão.
Asa Grande
GDRC Delta
 Eugenio Lima FC
Fiorentina de Calabaceira
 Garridos - Concelho de São Domingos
GDRC Kumunidade
 AD Tira Chapéu
 Vilanova (ou Vila Nova)
 Vitória FC

Primeira ronda
Os jogos foram disputados a 5, 12, 18 e 19 de Dezembro de 2018 e 8 de Janeiro de 2019.

Otavo de final
Os jogos foram disputados a 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de Janeiro de 2019

Quartos de finais
Os jogos foram disputados a 5, 6, 12 e 13 de Fevereiro.

Semifinais 
Os jogos foram disputados a 27 de Fevereiro. Todos os dois jogos finido sem golos (gols) e finido em penaltis 3-4.

Final

Campeão

Fontes
Resultados da Prova no RSSSF 

Taça de Santiago Sul
Santiago Sul
Taca Santiago Sul